Красные Ключи — название населённых пунктов в России:

 Красные Ключи — посёлок в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Красные Ключи — посёлок в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Красные Ключи — деревня в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Красные Ключи — село в Похвистневском районе Самарской области.